Réminiscences est le vingtième volume du manga Kenshin le vagabond.

Résumé par chapitre

Chapitre des souvenirs : 4 - Tomoe Yukishiro 

La jeune fille s'évanouit, et Kenshin la ramène à l'auberge où il loge. Le lendemain matin, tous ses camarades plaisantent sur le fait qu'il ait une petite amie.

La jeune fille, Tomoe, le rend fou sans qu'il comprenne pourquoi. Comme elle n'a pas d'endroit où rentrer, elle se rend utile à l'auberge, malgré les demandes de Kenshin qu'elle parte.

Elle lui pose également une question qui le trouble, demandant si ce qui sépare les gens que l'on peut tuer des autres est le fait qu'ils portent un sabre.

Chapitre des souvenirs : 5 - La folie 

Deux semaines plus tard, Tomoe est toujours à l'auberge. Kenshin rumine, se demandant ce qu'il lui arrive, mais continuant à accomplir son devoir d'assassin.

Katsura, son supérieur, reçoit un rapport sur Tomoe, qui conclut qu'elle ne semble pas communiquer avec l'extérieur et dont qu'elle n'est pas un danger.

Chapitre des souvenirs : 6 - Une bataille sanglante 

Le , le Shinsen Gumi remporte une grande victoire en éliminant plusieurs grands patriotes. Par miracle Katsura Kogorô échappe à la mort.

Sur ses conseils, Kenshin va habiter à la campagne, accompagné de Tomoe car un couple passe plus facilement inaperçu. Mais Kenshin, lui, demande à Tomoe de vivre pour de vrai ensemble. C'est ainsi qu'à quinze ans pour lui, dix-huit pour elle, ils se marient.

Une courte pause 

Après trois heures, Kenshin fait une pause dans son récit. Kaoru reste à côté de lui pendant que les autres vont faire du thé. Puis il continue son histoire.

Chapitre des souvenirs : 7 - À la campagne 

Cinq mois se sont écoulés depuis le revers des patriotes. Kenshin vit heureux avec sa femme, et lui est reconnaissant de lui avoir appris ce qu'est le bonheur, à lui orphelin qui a traversé de nombreuses épreuves.

Mais le Shinsen Gumi prépare une attaque, utilisant pour cela Enishi.

Chapitre des souvenirs : 8 - La visite d'Enishi 

Tomoe est surprise de voir soudainement son frère, Enishi, lui rendre visite. Kenshin lui ignorait jusqu'à son existence, et les laisse parler entre eux.

Enishi annonce à sa sœur que le temps de se venger de Battosai, qui l'a rendue si malheureuse, est bientôt venu. Mais quand Tomoe lui demande de repartir, il ne comprend pas pourquoi elle veut le protéger et repart.

Tomoe décide alors de saisir l'occasion de parler à Kenshin de son passé.

Chapitre des souvenirs : 9 - La neige, si blanche... 

Tomoe, qui joue le rôle de mère pour son frère, a été fiancée à un de ses amis d'enfance, qui a été assassiné peu après être monté à la capitale, Kyǒto. Elle ne peut cependant dire que c'est Kenshin qui l'a tué et qu'elle s'est donc enrôlée dans un plan pour le tuer.

Kenshin de son côté lui explique qu'elle lui a rendu foi dans son combat alors qu'il nageait dans une mer de sang, qu'il a enfin compris ce bonheur pour lequel il se bat. Mais il a aussi compris que le Hitenmitsurugi, pour fort qu'il soit, ne peut à lui seul changer une époque, mais peut seulement protéger ceux qui sont autour de celui qui le maîtrise. Il promet à sa femme de protéger son bonheur.

Au petit matin, Tomoe part seule dans la montagne pendant que Kenshin dort.

Chapitre des souvenirs : 10 - La forêt des barrières 

Tomoe va retrouver le groupe qui veut assassiner Kenshin, mais comprend trop tard qu'ils se sont servis d'elle pour donner un point faible à Kenshin. Elle tente de se rebeller, mais est maitrîsée rapidement.

Enishi a déposé chez Kenshin un ultimatum, lui indiquant où venir pour sauver sa femme. Kenshin se rend alors dans cette forêt, où il se heurte aux Yaminobu.

Chapitre des souvenirs : 11 - Les Yaminobu 

Déterminé, Kenshin élimine un des Yaminobu, qui se fait exploser et le prive temporairement de son audition. Il se heurte ensuite à deux autres Yaminobu, un géant avec une hache et un homme à l'allure aérienne très rapide.

Chapitre des souvenirs : 12 - Un combat éprouvant 

Kenshin élimine le géant, et l'autre combattant, blessé, s'enfuit en promettant de revenir se venger.

Le géant se fait également exploser, affaiblissant la vue de Kenshin, qui ne renonce cependant pas et va jusqu'à la cabane où Tomoe est prisonnière. Le chef de bande comprend alors qu'il n'a pas en face de lui Battosai mais un homme qui se bat de toutes ses forces pour une femme.

L'illusion et la réalité | Et le temps s'écoula...

Volume de Kenshin le vagabond